Jerzy Gryt (1921-2010) – polski zapaśnik
 Jerzy Gryt (ur. 1943) – polski żużlowiec